Hadž može značiti:

 Hadž, muslimansko hodočašće u Meku radi posjeta Ćabi
 Messali Hadž (1898-1974), alžirski političar